Die Commentry Montmarault Néris Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 8. Dezember 2016 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Commentry.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes de Commentry Néris-les-Bains und Communauté de communes de la Région de Montmarault.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Commentry Montmarault Neris Communaute
Gegründet 2016